Женерак може да се односи на:

 Женерак (Гар), насељено место у Француској, у департману Гар
 Женерак (Жиронда), насељено место у Француској, у департману Жиронда